Eléonore Fabiola Victoria Anne Marie (Anderlecht, 16 april 2008), Prinses van België, is de tweede dochter en vierde kind van koning Filip van België en koningin Mathilde. Zij is vierde in lijn van troonopvolging. Ze heeft een oudere zus prinses Elisabeth van België, en twee oudere broers de prinsen Gabriël van België en Emmanuel van België.

Prinses Eléonore werd geboren op 16 april 2008 om 4:50 uur in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Bij de geboorte woog ze 3210 gram en was ze 50 centimeter groot. Haar meters zijn kroonprinses Victoria van Zweden en prinses Claire van België. Haar peter is Sébastien Graf von Westphalen zu Fürstenberg.

De prinses is vernoemd naar haar oud-tante koningin Fabiola, haar meter kroonprinses Victoria van Zweden, en haar grootmoeder Anne Marie Komorowska.

Prinses Eleonore werd gedoopt op 14 juni 2008 in de kapel van het kasteel van Ciergnon, door Kardinaal Danneels, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Ook Elisabeth, Gabriël en Emmanuel zijn daar gedoopt.

Ze gaat sinds de zomer van 2020 naar het Heilig Hartcollege in Wezembeek-Oppem, Tervuren.

Voorouders

Zie ook 
 Belgische monarchie

Externe links

Referenties 

Prins van België
Huis Saksen-Coburg en Gotha (België)